Mesocyclops crassus – gatunek widłonogów z rodziny Cyclopidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1853 roku na podstawie prac niemieckiego zoologa Johanna Gustava Fischera.

Przypisy 

Mesocyclops
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1853 roku